Mullings ist der Familienname folgender Personen:
 Clive Mullings (* 1957), jamaikanischer Politiker
 Devin Mullings (* 1985), bahamaischer Tennisspieler
 Frank Mullings (1881–1953), britischer Opernsänger (Tenor)
 Keith Mullings (1968–2021), jamaikanischer Boxer
 Leith Mullings (1945–2020), US-amerikanische Anthropologin
 Seymour Mullings (1931–2013), jamaikanischer Diplomat und Politiker
 Steve Mullings (* 1982), jamaikanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Mullins